Plaats in Indonesië
 Kedaleman (Cibeber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Kedaleman (Rogojampi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java